A13 oder A-13 steht für:
 eine Besoldungsgruppe für Beamte im Gehobenen und Höheren Dienst in Deutschland
 Antonow A-13, ein Segelflugzeug
 ZAGI A-13, ein Tragschrauber
 Apple A13, ein Chip von Apple

Autobahnen:
 Aftokinitodromos 13 in Griechenland
 Autobahn 13 (Belgien)
 Autobahn A13 (Schweiz)
 Autoestrada A13 in Portugal
 Autoroute 13 (Luxemburg)
 Autoroute 13 (Québec)
 Autoroute A13 in Frankreich
 Autostrada A13 in Italien
 Autovía A-13 in Spanien
 Brenner Autobahn in Österreich
 Bundesautobahn 13 in Deutschland
 Rijksweg 13 in den Niederlanden
 A13 (Kasachstan) in Kasachstan
 A13 (Nigeria) in Nigeria

A13